Ausländer (Auslaender, Auslander):
 Dezső Aszlányi, né Ausländer
 Károly Aszlányi, né Ausländer
 Rose Ausländer

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești